El término Cena de Emaús hace referencia, en esta enciclopedia a un evento del Evangelio representado en diversos cuadros, mosaicos, vidrieras y grabados como:
Cena en Emaús, grabado en madera de Alberto Durero de 1511;
Cena en Emaús, pintura de 1525 de Pontormo en los Uffizi;
Cena en Emaús, c. 1526, pintura de Moretto da Brescia en la Pinacoteca Tosio Martinengo, Brescia;
Cena en Emaús, c. 1531 pintura de Tiziano en el Louvre;
Cena en Emaús, pintura de 1601 de Caravaggio en la National Gallery de Londres;
Cena en Emaús, pintura de 1606 de Caravaggio en la Pinacoteca di Brera, Milán;
Cena en Emaús, c. 1626 pintura de Rembrandt en el Musee Jacquemart-Andre, París;
Cena en Emaús, pintura de 1633-1639 de Matthias Stom en el Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid;
Cena en Emaús, pintura del siglo XVII de Matthias Stom en el Museo de Grenoble;
Cena de Emaús, pintura de Giovanni Battista Casoni de 1641;
Cena en Emaús, pintura de 1648 de Rembrandt en el Louvre;
Cena en Emaús, grabado de Rembrandt de 1654 en el Rijksmuseum de Ámsterdam;